Jens Lehmann er navnet på flere personer:

 Jens Lehmann, tysk fodboldspiller
 Jens Lehmann (cykelrytter), tysk cykelrytter
 Jens Lehmann (datalog), tysk datalog